Numb (englisch für betäubt) steht für:
 Numb (Film), US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2007
 Numb, Originaltitel des kanadischen Thrillers aus dem Jahr 2015 Frozen Money
 Numb (U2-Lied), Song von U2 aus dem Jahr 1993
 Numb (Linkin-Park-Lied), Song von Linkin Park aus dem Jahr 2003
 Numb (Usher-Lied), Song von Usher aus dem Jahr 2012
 Numb (Band), kanadische Band
 Numb (Protein), ein Zellprotein